KVP peut faire référence :
 au Katholieke Volkspartij (Parti populaire catholique), ancien parti politique néerlandais,
 à la Karur Vysya Bank,
 à Key Value Pair, une méthode d'organisation de données informatiques utilisant des paires clé/valeur,
 à kVp, unité de tension maximale (Peak kilovoltage), principalement utilisée en imagerie médicale à rayons X.